Игрицкое сельское поселение — муниципальное образование в западной части Комаричского района Брянской области. Административный центр — село Бобрик.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Игрицкого, Асовицкого и Бобриковского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Комаричского района
Сельские поселения Брянской области